Il singolare del torneo di tennis Taipei Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jason Stoltenberg che ha battuto in finale Richard Matuszewski 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Stéphane Simian (quarti di finale)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Daniel Vacek (primo turno)
 Tommy Ho (quarti di finale)

 Alex Antonitsch (quarti di finale)
 Jason Stoltenberg (Campione)
 Christo van Rensburg (primo turno)
 Kenny Thorne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1993